Bantaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bantaran, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Bantaran, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar